Игорь Нестеров: Нестеров, Игорь Владимирович (род. 1974) — советский, узбекистанский футболист.
 Нестеров, Игорь Константинович (1921—1991) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.